Эска́н () — название нескольких коммун во Франции:

 Эскан — в департаменте Ло.
 Эскан — в департаменте Йонна